Вулиця Ніла Армстронга — вулиця в Соборному, Шевченківському районах міста Дніпро. 

До вулиці прилучається вулиця Динамо, Вишгородська, Рибінська, Миколаївська, Героїв Рятувальників. Перетинається з проспектом Гагаріна.

Історія 

З часів УРСР носила назву на честь Казакова. 

21 вересня 2022 року Дніпровська міська рада перейменувала вулицю Казакова на честь американського астронавта Ніла Армстронга.

Примітки 

Багатозначні терміни: урбаноніми
Вулиці Дніпра, названі на честь людей